Кубок Кремля в женском парном разряде в 2007 году проводится в 12-й раз. 16 команд сетки соревнования в 11-й раз разыграли титул в рамках 1-й категории тура WTA. Состав этой части приза была сформирована в два этапа: первые 15 альянсов были отобраны по рейтингу, а ещё один — по выбору организаторов.

Общая информация 
Лидерами посева в парном соревновании стали Кара Блэк и Лизель Хубер (1-я и 2-я ракетки мира в тот период). Лидеры рейтинга, не без сложностей, подтвердили свой статус, завоевав общий титул. В финале Кара и Лизель переиграли несеянный альянс Виктория Азаренко / Татьяна Пучек. Прошлогодние чемпионки — Квета Пешке и Франческа Скьявоне — не защищали свой титул, но чешка принимала участия в играх (в паре с австралийкой Ренне Стаббс) и прошла круг.

Посев 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Титул)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс ''(Четвертьфинал)

<li>  Елена Лиховцева /  Динара Сафина (Полуфинал)
<li>  Михаэлла Крайчек /  Владимира Углиржова (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2007